Rauschengrund bezeichnet

 Rauschengrund (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Šumná (Litvínov) (Rauschengrund), Ortsteil der Stadt Litvínov, Tschechien